Fenja steht für:

 Fenja, Riesin der nordischen Mythologie, siehe Fenja und Menja
 Fenja (Name), weiblicher Vorname
 Fenja (Schiff), Fähre